Финал Кубка Франции по футболу 2017 года прошёл в субботу 27 мая на спортивной арене «Стад де Франс» и стал юбилейным 100-м финалом Кубка Франции. В финале встретились клубы Лиги 1 «Пари-Сен-Жермен» и «Анже».

Для «Анже» этот финал стал вторым в истории и первым за последние 60 лет. В 1957 году они уступили в решающем матче «Тулузе» со счётом 3:6. Для ПСЖ это был уже 14-й финалах в истории при 10 победах (общий рекорд Кубка). Парижане отстаивали свой трофей, выигранный в минувшем сезоне в противостоянии с ФК «Марсель».

Игру посетил своим присутствием новоизбранный президент Французской Республики Эмманюэль Макрон, перед стартом матча спустившийся на поле и лично поприветствовавший игроков и арбитров.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
  Финал Кубка Франции 2017 на сайте Федерации футбола Франции

2017
Матчи ФК «Пари Сен-Жермен»
Франция
ФК «Анже»
Май 2017 года
События 27 мая
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2017 году